Il termine Horror Channel si può riferire a:
Horror Channel (Italia), versione italiana
Horror Channel (Regno Unito), versione per Regno Unito ed Irlanda